La Hoya steht für:
 La Hoya (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 La Hoya, früheres Oppidum (Bronze- und Eisenzeit) in der Provinz Álava, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien, siehe Laguardia #Vor- und Frühgeschichte
 La Hoya, Ortsteil der Stadt Elche, Provinz Alicante, Autonome Gemeinschaft Valencia, Spanien
 La Hoya, Ortsteil der Stadt Lorca, Autonome Gemeinschaft Murcia, Spanien
 La Hoya, Gemeindeteil von Tunja, Departamento Boyacá, Kolumbien

Siehe auch:
 Hoya (Begriffsklärung)